Сезон 2014 года стал для ФК «Партизан» Минск 13-м в его истории (3-м во Второй лиге). Команда приняла участие в 24-м чемпионате третьего дивизиона..

Хронология сезона 
 12 февраля 2014 года новым главным тренером клуба назначен Андрей Иванович Лаврик.
 14 февраля 2014 года у команды появился официальный спонсор — группа компаний «Агентство Владимира Гревцова».
 4 апреля 2014 года был утвержден календарь лиги.
 24 апреля 2014 года футбольный клуб «Партизан» и группа компаний Гревцова официально прекращают своё сотрудничество.

Команда 2014

Основной состав

Трансферы (пришли в клуб)

Трансферы (ушли из клуба)

Чемпионат Белоруссии 2014 

Основная статья: Вторая лига Белоруссии по футболу 2014

Первый круг

Второй круг

Итоговая таблица

Зона «Запад» 
 Результаты выступлений команды Партизан Минск в домашних и гостевых матчах:
 Результаты выступлений команды Партизан Минск по турам:

Кубок Белоруссии 2014/15 
Основная статья: Кубок Белоруссии по футболу 2014/2015

Плей-офф

Товарищеские матчи

Статистика сезона

Игры и голы 

|}

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели

Достижения

Командные

Индивидуальные

Примечания

Ссылки 
Официальные ресурсы:
 Официальный сайт
 Официальное Facebook
 Официальный Twitter
 Официальный канал Youtube

См. также 

2014
Партизан Минск
Партизан Минск